Unified Threat Management – termin związany z informatyką i bezpieczeństwem komputerowym.
 Układ UTM – układ współrzędnych płaskich, stosowany głównie do map wojskowych.
 Parametry UTM – pięć wariantów parametrów do linków, które są wykorzystywane w marketingu.